Денис Валериевич Рыбаков (род. 20 марта 1975, Кемерово) — российский адвокат и общественный деятель, кандидат юридических наук. Председатель коллегии адвокатов «Регионсервис». Член Общественной палаты Российской Федерации седьмого состава. Председатель Всероссийской федерации самбо Кемеровской области.

Биография 
Родился 20 марта 1975 года в Кемерово. В 1997 году с отличием окончил юридический факультет Кемеровского государственного университета. В 2003 году защитил кандидатскую диссертацию в Институте международного права и экономики им. А. С. Грибоедова в Москве.

Женат, есть дочь.

Карьера 
В 1997—2000 годах работал руководителем ряда коммерческих структур, и. о. директора по правовым и общим вопросам «Кузнецкого металлургического комбината».

В 2000 году получил статус адвоката и с двумя партнёрами основал адвокатское бюро «Регионсервис» Кемеровской областной коллегии адвокатов, которое в 2003 году было преобразовано в некоммерческую организацию "Коллегия адвокатов «Регионсервис», имеющую филиалы в нескольких регионах (Томск, Тюмень, Екатеринбург, Москва). В 2003 году был избран сопредседателем, а в 2008 году — председателем коллегии, которой руководит по настоящее время.

Под руководством Рыбакова коллегия стала крупнейшей российской региональной юридической компанией по размеру выручки и количеству юристов, входит в топ-5 рейтинга литигаторов России и занимает ведущие позиции по девяти отраслям права по версии Право.ру, занимает высокие позиции в рейтингах журнала Forbes и газеты Коммерсантъ. В 2019 году коллегия получила Национальную премию в области адвокатской деятельности и адвокатуры в номинации «Триумф».

Рыбаков является председателем Кемеровского отделения Ассоциации юристов России, членом Совета Адвокатской палаты Кемеровской области, членом Попечительского совета Подворья Патриарха Московского и всея Руси храма Знамения иконы Божией Матери на Шереметьевом дворе г. Москвы, членом попечительского совета ассоциации поддержки физической культуры и спорта «Союз Ветеранов Спорта».

Член попечительского совета Кузбасского благотворительного фонда «Детское сердце».

Член попечительского совета Московского Международного Фонда содействия ЮНЕСКО.

В 2021 году стал председателем наградной комиссии ордена «Звезда Достоевского», вручаемого за участие в изучении и популяризации творческого наследия Ф. М. Достоевского, а также за большой вклад в российскую культуру, литературу, искусство, сохранение русского языка и благотворительность.

С апреля 2020 года Рыбаков является членом Общественной палаты Российской Федерации седьмого состава.

Награды 
 Почётная грамота Федеральной палаты адвокатов РФ (2008)
 Медали ФПА РФ «За заслуги в защите прав и свобод граждан» I (2017) и II степени (2013)
 Медаль Кемеровской области «За бизнес во имя созидания» (2018)
 Медаль Всероссийской Федерации самбо «За заслуги и вклад в развитие самбо» (2018)
 Почётный «Золотой знак „Кузбасс“» (2020)
 Орден Центрального союза потребительских обществ «За вклад в развитие потребительской кооперации России» II степени (2020)
 Почётная грамота Президента РФ (2021)
 Медаль «За служение Русской Православной Церкви в Кузбассе» III степени (2021)
 Медали Президента РФ "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе» (2020, 2021)
 Юбилейная медаль «300-летие образования Кузбасса» (2021)
 Медаль Ордена Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского (2021)
 Орден Преподобного Серафима Саровского (2021)
 Медаль «За веру и добро» (2022)

Примечания

Ссылки 
 https://www.regionservice.com/our_team/drybakov.php

Адвокаты России
Члены Общественной палаты России (2020—2023)